Гаазький договір — договір, укладений в Гаазі:
 Гаазький договір (1661) — договор між Португалією і Нідерландами, за яким Португалії передано Бразилію.
 Гаазький договір (1794) — укладений між Великою Британією та Голландією з одного боку та Пруссією з іншого з метою активізації військових дій Пруссії проти Франції.

Див. також 
 Гаазька конвенція

Міжнародні договори